Andrei Mironow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Alexandrowitsch Mironow (1941–1987), russischer Schauspieler
 Andrei Andrejewitsch Mironow (* 1994), russischer Eishockeyspieler

 Andrei Wjatscheslawowitsch Mironow (* 1987), russischer Fußballspieler